BlueEyedOS é um sistema operacional open-source cujo objetivo é oferecer a interface gráfica do BeOS em cima de código Linux dando também compatibilidade aos programas de ambos os sistemas. O projeto está atualmente abandonado mas foi bem desenvolvido (e é utilizável) e suas fontes podem ser facilmente encontradas na Internet.

Ligações externas
 Entrevista o criador do BlueEyedOS fala sobre o sistema (em português).
 Forum Oficial local onde interessados podem encontrar material de suporte, fontes e desenvolvimento.

Sistemas operativos
BeOS

de:BeOS#BlueEyedOS